Carmo Soá (Niterói, Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1962) é um artista plástico e músico brasileiro.

Filho do advogado poliglota Carmo Ferreira Soares (político cassado do Partido Comunista) e da pianista clássica Maria de Lima Fontes Soares.

Biografia

Pintor impressionista brasileiro, Carmo Soá, exerce a sua arte desde a infância. Estando presente em sua pintura, a influência da arte europeia.

Seu trabalho reflete o clima de seu país, com seus céus azulíssimos e mares de esmeralda, montanhas frias e pedras alaranjadamente quentes, que o rodeiam na cidade onde vive, em Niterói, no Rio de Janeiro. Sua trajetória é marcada, pelo vigor de suas pinceladas, pela determinação de seu estilo, pela consciência da fatura pictórica, preservando a essência da pintura e suas escolas. Esse é o traço de sua contemporaneidade, quanto à concepção da imagem.

Cenas do cotidiano, naturezas-mortas, maternidades, nus e paisagens, são temas constantes em sua abordagem artística. O retrato é o seu tema maior desde meados dos anos 70, que o executa com extrema paixão!

Estão presentes em sua arte, o respeito pelos inventos dos grandes mestres. Os materiais e a fascinação pela ciência da cor. O modelo, o desenho e a luz e sombra.

Exposições

2015 - Galeria Paiva Frade - São Lourenço - Minas Gerais - MG - Coletiva, Leilão

2014 - MAM - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - "Novas Aquisições Coleção Gilberto Chateaubriand 2012 2013 2014"

2012 - ANGELA MALTAROLLO - LEILÃO CASSINO ATLÂNTICO 15/12/12

2012 - CENTURY'S arte e leilões-RJ

2011 - TNT escritório de arte - Rio de Janeiro -  exposição: 27 de abril a 03 de maio - 04 e 05 de maio - Leilão

2011 - TNT escritório de arte - Rio de Janeiro - exposição: de 01 a 05 de julho - 06 de julho - Leilão

2010 - Coleção Gilberto Chateaubriand - 1 Obra

2009 - Coleção Gilberto Chateaubriand - 2 Obras

2008 - Coleção Gilberto Chateaubriand - 1 Obra

2007 - Sonia Bruguer escritório de arte - Exposição de lançamento do site CarmoSoá.com

2006 - Centro Cultural Justiça Federal - CCJF - Rio de Janeiro - Brasil - "No Jazz do Impressionismo" - Individual

2004 - Museu Antônio Parreiras - Niterói - RJ - Brasil - Individual

2003 - Blue Brazil Gallery - Carolina do Norte - USA - Coletiva acervo

2003 - Escritório de Arte TNT - Rio de Janeiro - Brasil - Coletiva acervo

2003 - Vítor Braga Rugendas - Galeria de Arte - Brasília - Brasil -"Grande Leilão Inverno 2003 - Belo Horizonte/Brasília"

2002 - Escritório de Arte TNT - Rio de Janeiro - Brasil - Coletiva acervo

2002 - Museu de Arte Contemporânea - MAC - Niterói - RJ - Brasil - Coletiva "Niterói Arte Hoje"

2001 - Museu Antônio Parreiras - Niterói - RJ - Brasil - Individual

2001 - Galeria de Arte Regina Araújo - Barra da Tijuca - RJ - Brasil - Coletiva acervo

2001 - Galeria de Arte da Universo - Niterói - RJ - "Pintor" - Individual

2000 - Museu Antônio Parreiras - Niterói - RJ - Brasil - Coletiva

1999 - Espaço Cultural Justiça Federal - Rio de Janeiro - Brasil - Individual

1999 - Espaço Cultural Acrópole - Individual

1999 - Galeria Expoarte - Brasília - DF - Brasil - Coletiva acervo www.galeriaexpoarte.com.br

1999 - Galeria Imagem - Barra da Tijuca - RJ - Brasil - Coletiva acervo

1999 - Eros Galeria - Barra da Tijuca - RJ - Brasil - Coletiva acervo

1998 - Rio Sport Center - Barra da Tijuca - RJ - Brasil - Individual

1997 - Assembléia Legislativa - ALERJ - Palácio Tiradentes - Salão Nobre - Rio de Janeiro - Brasil - Individual

1997 - Beth Barreto Escritório de Arte - São Paulo - Brasil - Leilão

1996 - Galeria Borghese - Niterói - RJ - Brasil - Individual

1995 - Clube do Flamengo - "Grande Noite da Cultura Rubro Negra" - Centenário do Flamengo - - Coletiva ao lado de: Rubens Guerchman, Roberto Magalhães, Pietrina Checatti, entre outros- Rio de Janeiro - Brasil - Coletiva

1995 - Galeria Borghese - Coletiva

1995 - Galeria Expoarte - Brasília - DF - Brasil - Coletiva acervo

1995 - Galeria Borghese - (Shopping da Gávea) - Rio de Janeiro - Brasil - Coletiva acervo

1994- Sala José Cândido - Fundação de Arte de Niterói - "OU" - Individual

1994 - Galeria do Clube Militar - Rio de Janeiro - Brasil - "OU" - Individual

1993 - XLI Salão do Clube Militar - Rio de Janeiro - Brasil - Coletiva (Prêmio Menção Especial)

1989 - Billy's Bar - Búzios - "Carmo Soá Total" - Exposição com Show - Individual

1987 - Galeria de Arte do Planetário da Gávea - Rio de Janeiro - Brasil - Individual

1986 - Bill Gallery - Los Angeles - USA - Coletiva acervo

1986 - Clube Central - Niterói - RJ - Brasil - Individual

1985 - Quatro Gatos - Show e Exposição -Individual

1985 - Mel e Pimenta -  Show com Exposição - Individual

1984 - Espaço Cultural Iate Clube Brasileiro - "Mulheres" - Individual

1984 - Espaço Galeria de Arte - Friburgo - RJ - Brasil - Individual

Formação:

Desenho - Escola Fluminense de Belas Artes (1974 a 1976)

Sociedade Brasileira de Belas Artes (1977)

Escultura - MAM(1977)

Desenho Publicitário - Oberg(1979)

WorkShop: Teoria da Cor - Israel Pedrosa / Museu Nacional de Belas Artes(1980)

WorkShop: Do Moderno ao Pós-Moderno - Frederico Moraes(1981)

Autodidata em prática da Pintura.

Referências Bibliográficas:

LOUZADA, Júlio & Maria Alice - ARTES PLÁSTICAS BRASIL 97, volume 9, página 811.

LOUZADA, Júlio & Maria Alice - ARTES PLÁSTICAS BRASIL 97, Índice Consolidado - volume 9, página 202.

LOUZADA, Julio & Maria Alice - ARTES PLÁSTICAS BRASIL 2000, volume 11.

MAM - Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - "NOVAS AQUISIÇÕES 2012/2014 - Coleção Gilberto Chateaubriand" - páginas 43 e 108.

TNT escritório de arte - LEILÃO - maio de 2011 - páginas 2 e 173.

TNT escritório de arte - LEILÃO - Julho de 2011 - páginas 2 e 89.

Vitor Braga / Rugendas Galeria de Arte - GRANDE LEILÃO INVERNO DE 2003 - Brasília / Belo Horizonte - página 1.

Catálogo - Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC-Niterói) - NITERÓI ARTE HOJE 2002 - exposição coletiv

Ligações externas
 

Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Pintores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais de Niterói